La Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el 15 de junio Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez .

Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez 2021 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127, designa el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Representa el día del año cuando todo el mundo expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores.

Eventos por año

Véase también 
 Defensor del pueblo
 Fondo de Población de las Naciones Unidas
 Ministerio fiscal

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Oficial del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Oficial del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez
 Defensor Mayor de Chile.
 Defensor de las personas mayores de Alcorcón.
 Primer Defensor de las Personas Mayores de Salamanca.
 València renovará al Defensor del Mayor.
 Defensor de los derechos de las personas mayores y cuidados a largo plazo de Boulder County Area / Boulder County Area Agency on Aging (BCAAA).

Vejez
Fiestas de junio
Tercera edad